Пётр Кобяков:
 Кобяков, Пётр Андреевич (1917—1999) — советский и российский художник, педагог, общественный деятель.
 Кобяков, Пётр Николаевич (1784 — после 1818) — русский переводчик и драматург, поэт.